Molay ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Molay (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Molay (Jura) im Département Jura
 Môlay im Département Yonne
 Le Molay-Littry im Département Calvados

Molay ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques de Molay (1244/1250–1314), letzter Großmeister des Templerordens